Camargo kan syfta på

Personer
 Alberto Camargo (född 1965), colombiansk tävlingscyklist
 Alberto Lleras Camargo (1906–1990), president i Colombia
 Christian Camargo (född 1971), mexikansk-amerikansk skådespelare
 Fernando Marmolejo Camargo (1915-2006), spansk guldsmed 
 Hebe Camargo (född 1929), brasiliansk artist
 Marie Camargo (1710-1770), spansk-fransk ballerina
 Camargo (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Bolivia 

 Camargo, Bolivia, provinshuvudstad, Chuquisaca, Provincia Nor Cinti,

Brasilien 

 Camargo kommun, Brasilien, Rio Grande do Sul,

Mexiko 

 Camargo kommun, Tamaulipas, 
 Camargo, Tamaulipas, 
 Camargo kommun, Chihuahua, 
 Ciudad Camargo, ort, Chihuahua,

Spanien 

 Camargo kommun, Spanien, 
 Camargo, Spanien,

USA 

 Camargo, Kentucky, ort, Montgomery County, 

<
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar